't Mun , een buurtschap in Noord-Brabant.
 Mun (rivier), een rivier in Thailand.
 Mun (Hautes-Pyrénées), een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées.
 Model United Nations (MUN), een conferentiemodel waarbij de Verenigde Naties worden nagebootst.